San Antonio – miasto w Argentynie, w prowincji Misiones, w departamencie General Manuel Belgrano
 San Antonio – miasto w Belize, w dystrykcie Cayo
 San Antonio – miasto w Chile
 San Antonio – prowincja w Chile
 San Antonio – gmina w Hondurasie, w departamencie Copán. Siedzibą administracyjną jest San Antonio.
 San Antonio – miasto w Kolumbii
 San Antonio - miasto w Kostaryce; w prowincji Alajuela
 San Antonio – miasto w Marianach Północnych, na wyspie Saipan
 San Antonio – miasto i siedziba gminy w meksykańskim stanie San Luis Potosí
 San Antonio – miasto w Paragwaju
 San Antonio – miasto w Urugwaju
 San Antonio – miejscowość w Wenezueli
 San Antonio de Flores – gmina w Hondurasie, w departamencie Choluteca

 Miejscowości w Gwatemali
 San Antonio Ilotenango – miasto w departamencie El Quiché,
 San Antonio Huista – miasto w departamencie Huehuetenango,
 San Antonio Aguas Calientes – miasto i siedziba gminy w południowej części Gwatemali, w departamencie Sacatepéquez
 San Antonio Sacatepéquez – miasto i siedziba gminy w południowej części Gwatemali, w departamencie San Marcos
 San Antonio Palopó – miasto i siedziba gminy w południowej części Gwatemali, w departamencie Sololá

 Miejscowości w USA
 San Antonio – miasto w stanie Floryda, w hrabstwie Pasco
 San Antonio – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Bexar
 San Antonio – jednostka osadnicza w stanie Nowy Meksyk, w hrabstwie Socorro

 Miejscowości w Portoryko
 San Antonio miejscowość w gminie Aguadilla
 San Antonio miejscowość w gminie Dorado
 San Antonio miejscowość w gminie Quebradillas

 Inne
 Okręty desantowe typu San Antonio
 San Antonio – brytyjsko-francusko-włoski film komediowy z 2004 roku 
 San Antonio – stacja kolejowa w San Antonio, w stanie Teksas, w Stanach Zjednoczonych